Seksdagesløbet i Herning var et seksdagesløb der blev afholdt 14 gange over to perioder efter opførslen af Messecenter Hernings runde hal B. De første ti udgaver blev kørt fra 1974 til 1983, og de sidste fire blev kørt fra 1995 til 1998.

Løbets to første udgaver blev vundet af Ole Ritter og Leo Duyndam som par nummer syv. Danske Gert Frank er med fem sejre fra 1977 til 1983 den mest vindende rytter.

Vindere

Ryttere med flest sejre 
Efter den 14. udgave af løbet blev afgjort i oktober 1998, har 16 ryttere vundet løbet, og fordelt de 28 øverste pladser på podiet siden den første udgave blev kørt i 1974.

Vindere efter nation 
Til og med løbet i 1998 har der været 28 pladser øverst på podiet i de 14 udgaver af Hernings seksdagesløb, med vindere fra syv nationer. Fire gange har et rent dansk par vundet løbet som par nummer syv, begyndende med Gert Frank og Hans-Henrik Ørsteds sejr i 1981.

Podieplaceringer efter år

Se også 
 Københavns seksdagesløb
 Seksdagesløbet i Aarhus

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Resultater fra løbene på memoire-du-cyclisme.eu

Cykelløb i Danmark
Etableret i 1974
Ophørt i 1998
Seksdagesløb
Seksdagesløb